Strix, une espèce de hibou.
 Strix (mythologie), oiseau de mauvais augure dans la mythologie de l'antiquité classique.
 Strix (munition) désigne une munition.
 StrixDB désigne une base de données.